Plusieurs îles portent ce nom, notamment :
 l’île Hamilton, dans les Bermudes ;
 l’île Hamilton, dans le Queensland en Australie ;
 l’île Hamilton, sur le Lac Ontario.

Voir aussi